Список мостов Исландии включает в себя действующие крупные мосты (длиной более 100 метров) на острове Исландия. 

Список составлен по данным Исландской дорожной и береговой администрации () с уточнением названий и описаний согласно 6-ти томного справочно-энциклопедического издания Landið mitt Ísland, географического атласа Исландии и дорожного справочника (). Названия мостов транскрибированы согласно инструкции по русской передаче географических названий Исландии и правил практической транскрипции имен и названий.

Из-за многочисленных рек в Исландии в исландской дорожной сети много мостов. Одним из самых первых больших автомобильных мостов в Исландии был мост через Хвитау, построенный в 1928 году возле Боргарнеса. 
Мосты в Исландии чаще всего однополосные, иногда с дополнительными расширениями для разъезда. В последние десятилетия однополосные мосты на наиболее важных дорогах, в том числе на кольцевой дороге Хрингвегюр , заменяются двухполосными мостами.

* Если у моста нет названия, он идентифицируется по тому водному объекту (река, фьорд и т.д.), который он пересекает.

Примечания

См. также 
Список дорог Исландии
Список тоннелей Исландии
Паромные переправы Исландии

Списки:Исландия
Дороги Исландии
Списки мостов по странам